

Sigle 
 Bundesamt für Verfassungsschutz – Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione della Germania
 Burgenländischer Fussballverband – federazione calcistica dello stato federato austriaco del Burgenland

Codici 
 BFV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Buri Ram (Thailandia)